

Santi e beati
 San Saba Stratelate († 272), ufficiale romano martire con 70 compagni, celebrato il 24 aprile;
 San Saba il Goto († 372), martire in Romania con altri compagni, celebrato il 12 aprile;
 San Saba Archimandrita (439-532), venerato da tutte le Chiese che ammettono il culto dei santi, celebrato il 5 dicembre;
 San Saba il Giovane (910-990/995), ricordato il 5 febbraio;
 San Saba di Serbia (1174-1235), venerato dalla Chiesa ortodossa serba, celebrato il 27 gennaio (calendario gregoriano);
 San Saba II di Serbia († 1269), venerato dalla Chiesa ortodossa serba, nipote del precedente, celebrato il 21 febbraio.

Geografia 
 San Saba, frazione di Messina
 San Saba, rione di Roma
 San Saba, cittadina del Texas
 San Saba, fiume del Texas
 San Saba, monastero della Palestina

Sport 
 Hockey Femminile Libertas San Saba, una società di Hockey su prato femminile con sede a Roma.

Altro 

 Basilica di San Saba, una delle chiese di Roma;

 Risiera di San Sabba, campo di concentramento di Trieste, all'interno del quale furono girate alcune scene di La vita è bella.

 San Saba, titolo cardinalizio.